Денис Сергеевич Проскурин (3 апреля 1979) — казахстанский «футболист.

Карьера

Клубная 
Начал профессиональную карьеру в 1996 году в дубле Востока». На следующий сезон был переведён в основной состав. За 3 сезона, проведённые в «Востока», сыграл только 2 матча. После, в 1998 году перешёл в «Елимай», где стал основным игроком. В 2001 году был на просмотре в волгоградском «Роторе».

В 2002 году заключил однолетний контракт с павлодарским «Иртышом», за который сыграл 8 матчей и забил 2 мяча. После вернулся обратно в «Елимай». В 2003 году был на просмотре в «Херенвене».

В 2004 по 2005 годы провёл по сезону в «Экибастузце» и в «Семей». В 2006 году перешёл в павлодарский «Энергетик».

В 2008 по 2009 годы играл в «Асбесте», «Востоке» и в «Кызылжаре». В 2010 году перешёл в семипалатинский «Спартак».

Закончил карьеру в 34 года в 2013 году в составе игравшего тогда в 1 лиге сараньском «Гефесте».

Сборная 
Проскурин играл в составе молодёжной сборной Казахстана, сыгравшей единственный раз в финальной части чемпионата мира.

Единственный матч за главную сборную сыграл 27 апреля 2003 года против сборной Фарерских островов.

Достижения 
 «Спартак (Семей)»
 Чемпион Казахстана: 1998
 Серебряный призер Первой лиги Казахстана: 2005

 «Иртыш (Павлодар)»
 Чемпион Казахстана: 2002

 «Экибастуз»
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2007

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ФК «Асбест»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Гефест»